Об'єкти NGC
Діва (сузір'я)
Галактики